Das Hobart International 2017 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 2017. Das Hartplatzturnier der Kategorie International fand vom 8. bis 14. Januar 2017 in Hobart statt, zeitgleich mit dem Apia International in Sydney.

Titelverteidigerinnen waren Alizé Cornet im Einzel sowie die Paarung Han Xinyun/Christina McHale im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Hobart International 2017 fand vom 6. bis zum 8. Januar 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld im Einzel. Dazu kamen noch sieben Lucky Loser.

Folgende Spielerinnen hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Hobart
Hobart City